Сташе́нко — українське прізвище, походить від імені Стахій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Остафій), зменшуване Сташко.

Носії 
 Сташенко Оксана Михайлівна (нар. 1966) — російська актриса театру і кіно, співачка, телеведуча, Заслужена артистка Російської Федерації.

Див. також 
 Сташко
 Сташик
 Сташук
 Сташків
 Сташевський
 Стах
 Стахура
 Стаховський
 Стахів